Horvátország
 Toranj, falu Pakrác községben, Pozsega-Szlavónia megyében
 Toranj, falu Velike községben, Pozsega-Szlavónia megyében